El término estafiate puede referirse, en esta enciclopedia:

 al nombre común de la planta Ambrosia artemisiifolia;
 al nombre común de la planta Ambrosia psilostachya;
 al nombre común de la planta Artemisia ludoviciana.